izraelita temető – a zsidó vallású személyek végső nyughelye

Magyarországon
Magyarországon több, mint 1200 izraelita temető van, melyek közül az ismertebbek a
Dohány utcai zsinagóga temetője
Farkasréti izraelita temető (a Farkasréti temetőn belül)
Gránátos utcai izraelita temető
Kozma utcai izraelita temető
Óbudai zsidó temető (az Óbudai temetőn belül)
pápai zsidó temetők

Más országokban
Régi zsidó temető (Prága)
Új zsidó temető (Prága)
Weißensee temető (Berlin)
Új zsidó temető (Łódź)
Okopowa utcai izraelita temető (Varsó)